Zeisberg bezeichnet:

 Zeisberg (Gemeinde Gilgenberg), Ortschaft von Gilgenberg am Weilhart, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Burg Zeisberg, eine Burgruine der Woiwodschaft Niederschlesien in Polen

Zeisberg ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Zeisberg (1804–1850), deutscher Bibliothekar und Sammler von Büchern
 Ingmar Zeisberg (geb. Ingmar Muhes, 1931–2022), deutsche Filmschauspielerin
 Karl von Zeisberg (1789–1863), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Michael Zeisberg (* 1971), deutscher Mediziner und Hochschullehrer